Тюбинген може да се отнася за:

 Тюбинген, град в Югозападна Германия
 Тюбинген, регион в Югозападна Германия
 Тюбинген, окръг в Югозападна Германия

Вижте също 
 Тюбингенски университет